Malaguti – casa motociclistica italiana presente sul mercato dal 1930

Persone 
 Alessandro Malaguti (n. 1987) – ex ciclista su strada italiano 
 Bruno Malaguti (1887-1945) – generale italiano
 Faustino Malaguti (1802-1878) – chimico italiano.
 Gastone Malaguti (1926) – partigiano, sindacalista e antifascista italiano
 Lanfranco Malaguti (1949-2019) – chitarrista italiano
 Ugo Malaguti (1945-2021) – autore di fantascienza, editore e traduttore italiano